Erik (Eric) Engström kan syfta på:

Eric Engström (1875–1941), svensk lantbrukare och riksdagsman
Erik Engström (1988–2006), svensk skådespelare
Erik Engström (1963– ), svensk företagsledare